

Cinema 
 Grand Hotel – film del 1932 diretto da Edmund Goulding
 Grand Hotel (Menschen im Hotel) – film del 1959 diretto da Gottfried Reinhardt

Letteratura 
 Grand hotel (Menschen im Hotel) – romanzo di Vicki Baum del 1929

Altro 
 Grand Hotel – album dei Procol Harum del 1971
 Grand Hotel – programma televisivo degli anni ottanta
 Grand Hotel – musical del 1989
 Grand Hotel – rivista settimanale femminile
 Grand Hotel - Intrighi e passioni (Gran Hotel) – serial televisivo TV spagnolo del 2011
 Grand Hotel – miniserie TV italiana del 2015
 Grand Hotel – serie televisiva USA del 2019